Jules Claretie (1840-1913), écrivain français ;
 Léo Claretie (1862-1924), son cousin, écrivain français ;
 Georges Claretie (1875-1936), avocat et homme de lettres français.